Bandar Beyla est une ville de Guinée ;
 Bandar Beyla est une ville de Somalie.

Homonymie de toponyme